Awake to drugi album zespołu Godsmack wydany 31 października 2000 roku. Płyta CD została wydana w technologii Enhanced CD. Album zawiera piosenkę "Goin' Down", która po raz pierwszy ukazała się na albumie All Wound Up.

Lista utworów 
 "Sick of Life" - 3:52
 "Awake" - 5:04
 "Greed" - 3:28
 "Bad Magick" - 4:14
 "Goin' Down" - 3:22
 "Mistakes" - 5:58
 "Trippin'" - 4:55
 "Forgive Me" - 4:19
 "Vampires" - 3:45
 "The Journey" - 0:49
 "Spiral" - 5:34

Przypisy 

Albumy Godsmacka
Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy Republic Records